Grand Prix 2009 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan den 3 och 11 oktober 2009.

Resultat

Huvudturnering 
Efter kvalet lottades vilka seedade spelare som skulle spela mot vilka spelare som tagit sig till huvudturneringen från kvalet. I varje omgång i huvudturneringen lottades spelparen, vilket gör att två topprankade spelare kan möta varandra tidigt i turneringen.

Final 
 Bäst av 17 frames  11.10-2009 

 Neil Robertson (9) -  Ding Junhui (13) 9 - 4

Semifinaler 
 Bäst av 11 frames  10.10-2009 

 Neil Robertson (9) -  John Higgins (1) 6 - 5

 Ding Junhui (13) -  Mark Williams (15) 6 - 1

Kvartsfinaler 
 Bäst av 9 frames  9.10-2009 

 John Higgins (1) -  Mark Allen (11) 5 - 1

 Neil Robertson (9) -  Joe Perry (12) 5 - 1

 Ding Junhui (13) -  Peter Ebdon (14) 5 - 2

 Mark Williams (15) -  Robert Milkins 5 - 2

Andra omgången 
 Bäst av 9 frames  7-8.10-2009 

 John Higgins (1) -  Ronnie O'Sullivan (2) 5 - 4

 Mark Allen (11) -  Jamie Cope 5 - 3

 Neil Robertson (9) -  Ken Doherty 5 - 2

 Joe Perry (12) -  Barry Pinches 5 - 2

 Mark Williams (15) -  Stephen Hendry (10) 5 - 2

 Peter Ebdon (14) -  Mark Davis 5 - 3

 Ding Junhui (13) -  Stephen Maguire (3) 5 - 1

 Robert Milkins -  Mark King (16) 5 - 1

Första omgången 
 Bäst av 9 frames  3-6.10-2009 

 John Higgins (1) -  Mark Joyce 5 - 1

 Mark Davis -  Marco Fu (8) 5 - 4

 Ken Doherty -  Mark Selby (7) 5 - 3

 Joe Perry (12)  -  Marcus Campbell 5 - 2

 Robert Milkins -  Allister Carter (5) 5 - 1

 Ding Junhui (13) -  Matthew Stevens 5 - 4

 Jamie Cope -  Ryan Day (6) 5 - 3

 Neil Robertson (9) -  Gerard Greene 5 - 3

 Stephen Hendry (10) -  Matthew Selt 5 - 2

 Peter Ebdon (14) -  Liang Wenbo 5 - 2

 Barry Pinches -  Shaun Murphy (4) 5 - 4

 Mark Allen (11) -  Ian McCulloch 5 - 3

 Ronnie O'Sullivan (2) -  Jamie Burnett 5 - 3

 Mark Williams (15) -  Stuart Bingham 5 - 0

 Stephen Maguire (3) -  Nigel Bond 5 - 3

 Mark King (16) -  Ricky Walden 5 - 4

Kval 

 (s) = Seedad spelare.

Källor

Externa länkar 
 World Snooker
 Global Snooker

2009
Snookersäsongen 2009/2010